Куфарев — фамилия; имеет женскую форму Куфарева.
 Куфарев, Георгий Леонидович (1927—1999) — советский специалист в области робототехники, заслуженный профессор Томского политехнического института.
 Куфарев, Павел Парфеньевич (1909—1968) — советский математик, заслуженный деятель науки и техники РСФСР.